The Gift (pel·lícula de 1979), telefilm dirigit per Don Taylor, protagonitzat per Glenn Ford, Gary Frank i Julie Harris
 The Gift (pel·lícula de 1994), telefilm dirigit per Laura Dern, interpretat per Bonnie Bedelia, Peter Horton, Diane Ladd, Isabella Rossellini i Mary Steenburgen
 The Gift (pel·lícula de 2015), titulada en català El regal, thriller psicològic australiano-estatunidenc del 2015 dirigit per Joel Edgerton
 The Gift (Game of Thrones), setè episodi de la cinquena temporada de la sèrie televisiva Game of Thrones